Hans Gustafsson kan åsyfta

 Hans Gustafsson (1912–1981)
 Hans Gustafsson (1923–1998)
 Hans Gustafsson (skådespelare)